Die European Triathlon Union (ETU, Kurzform „Europe Triathlon“) ist der Dachverband im europäischen Triathlon, der seit 1987 aktiv in das kontinentale Triathlongeschehen eingreift und Wettkämpfe bzw. Meisterschaften organisiert.

Organisation 
Die ETU untersteht der Internationalen Triathlon Union (ITU).

Der Verband ist alljährlicher Veranstalter der Europäischen Triathlon-Meisterschaften auf der Lang- und Kurzdistanz im Junioren-, U23-, Elite- und Seniorenbereich. Von 1985 bis 1994 wurde durch die ETU zudem eine Europameisterschaft über die Mitteldistanz (2,5 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen) ausgetragen:

 ETU-Kurzdistanz-Europameisterschaft seit 1985
 ETU-Mitteldistanz-Europameisterschaft seit 1985 bis 1994
 ETU-Langdistanz-Europameisterschaft seit 1985

Die ETU organisierte 2005 die Serien des European Prestige Triathlon in Zundert, Erdek, Sapanca, Belgrad und Echternach (Luxemburg). Ein Jahr später legte der Verband sein Augenmerk auf die Jugend, indem er die Organisation des ETU Triathlon Junior European Cup übernahm.
Der European Cup und Sondermeisterschaften wie die Balkan Championship werden sowohl von der ETU als auch von der ITU ausgetragen.

Zudem werden jährlich Europameisterschaften im Cross-Triathlon, Wintertriathlon, Duathlon und Aquathlon ausgetragen. Die Präsidentin der ETU ist die Spanierin Marisol Casado. Insgesamt besteht der Kreis der Verantwortlichen aktuell aus 33 Mitarbeitern – darunter auch zwei aus Deutschland sowie einer aus Österreich.

Mitgliedsverbände 
Auf nationaler Ebene sind die Verbände verantwortlich:

Auszeichnungen 
Seit 2015 vergibt die ETU jährlich im Rahmen ihrer Sitzungen Ehrenpreise. Beim Treffen in Moskau vom 8. bis 11. März 2018 wurden wieder die aktuellen Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien vergeben:

Athletin des Jahres 
 2019: Vicky Holland (GBR)
 2018: Jessica Learmonth (GBR)
Für 2017 waren nominiert: Anastassija Alexandrowna Abrossimowa (RUS), Rachel Klamer (NED) und Jessica Learmonth (GBR)
 2017: Nicola Spirig (SUI)
 2016: Nicola Spirig (SUI)

Athlet des Jahres 
 2019: Mario Mola (ESP)
 2018: João José Pereira (POR)
Für 2017 waren nominiert: Uxío Abuín Ares (ESP), Mario Mola (ESP) und João Pereira (POR)
 2017: Alistair Brownlee (GBR)
 2016: Francisco Javier Gómez Noya (ESP)

Triathlon Verband des Jahres 
 2017: Spanien
Für 2017 waren nominiert: Ungarn, Norwegen, Spanien und Dänemark
 2016: Vereinigtes Königreich
 2015: Vereinigtes Königreich

Aufstrebender Verband des Jahres 
 2017: Rumänien
Für 2017 waren nominiert: Kroatien, Rumänien und Slowenien
 2016: Slowenien
 2015: Kroatien

Technical Official des Jahres 
 2017: Sarah Taylor-Hough (GBR)
Für 2017 waren nominiert: Dirk Bogaert (BEL), Daniel Martin (AUT) und Sarah Taylor-Hough (GBR)
 2016: Stéfane Mauris (SUI)
 2015: Jorge García (ESP) und Dr. Béla Varga (HUN)

Organisator des Jahres 
 2017: Kitzbühel (AUT)
Für 2017 waren nominiert: Banyoles (ESP), Funchal (POR), Kitzbühel (AUT), Panevėžys (LTU) und Wuustwezel (BEL)
 2016: Tiszaújváros
 2015: Genf

ETU Executive Board Award 
 2017: Enrique Quesada (ESP)

Triathlon

ETU-Sprintdistanz-Europameisterschaft 
Auf der Triathlon-Sprintdistanz gehen die Distanzen in der Elite-Klasse über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Am 20. Juli 2018 wurden die Europameisterschaften auf der Sprintdistanz im slowakischen Tartu ausgetragen.

Elite

Mixed Relay

U23

Junioren 
Die Rennen bei den Junioren (Alter: 17–19 Jahre) gehen über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.

Jugend 
2019 wurde die Jugend-Europameisterschaft im Rahmen des Kitzbühel-Triathlons ausgetragen.

Bei der Jugend (Alter: 15–16 Jahre) gehen die Distanzen in der Super-Sprintdistanz über 300 m Schwimmen, 8,55 km Radfahren und 2,35 km Laufen.

Altersklassen 
Neben den Profis in der „Elite-Klasse“ werden die anderen Athleten nach Altersklassen gewertet.

ETU-Kurzdistanz-Europameisterschaft

Elite 
Bei der Erstaustragung im Jahr 1985 in Immenstadt betrugen die Distanzen 1,3 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 12 km Laufen. Seither wurde diese Meisterschaft jährlich über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen ausgetragen.

2008 holte sich die Portugiesin Vanessa Fernandes als bislang erfolgreichste Athletin ihren fünften Titel in Folge bei der Europameisterschaft.

Die Europameisterschaft fand 2011 im spanischen Pontevedra statt, wo in den vergangenen Jahren schon mehrfach Europacup-Rennen ausgetragen worden sind.

Im Juni 2014 wurde die EM in Kitzbühel ausgetragen und es waren vom 19. bis 22. Juni über 2500 Starter aus 40 Nationen am Start. Die Schweizerin Nicola Spirig holte sich hier ihren vierten EM-Titel und der Brite Alistair Brownlee konnte die Europameisterschaft bei den Männern bereits das dritte Mal für sich entscheiden.

2015 wurden die Europameisterschaften auf der Olympischen Distanz nach 2005 wieder in der Schweiz ausgetragen. Auch Kitzbühel erhielt für 2017 nach 2014 erneut den Zuschlag für die Austragung der Europameisterschaften und die Rennen fanden im Rahmen des Kitzbühel-Triathlon statt. Im August 2018 fanden die Europameisterschaften zuletzt in Glasgow (Schottland) statt.

Die Schweizerin Nicola Spirig konnte sich bislang sechsmal den Titel der Europameisterin auf der Kurzdistanz sichern und die Portugiesin Vanessa Fernandes fünfmal. Der Niederländer Rob Barel, der Spanier Javier Gómez sowie der Brite Alistair Brownlee waren bei den Männern jeweils viermal erfolgreich.

Im August 2020 gab die ETU die coronabedingte Absage der Triathlon-Europameisterschaften auf der Olympischen Distanz bekannt. Diese hätten vom 28. bis 30. August 2020 in Tartu (Estland) stattgefunden.

Parallel erfolgt auch eine Mannschaftswertung auf der Kurzdistanz: Bei diesem 1997 erstmals ausgetragenen Teamwettkampf starteten die Teams in Intervallen von jeweils 3 Minuten zusammen und mussten den Wettkampf auch zusammen beenden.

Mixed-Team Staffel 
Die Europameisterschaft der Mixed-Team Staffel, in der Elite-Klasse, wurde erstmals 2018 ausgetragen. Ein Team setzt sich aus jeweils zwei Frauen und zwei Männern zusammen, von denen jeder unmittelbar hintereinander einen Triathlon absolviert. Die (somit insgesamt viermal zu absolvierenden) Distanzen variieren dabei gemäß Competition Rules der ITU je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen 250 m und 300 m Schwimmen, 5 km bis 8 km Radfahren und 1,5 km bis 2 km Laufen – in Glasgow waren dies 250 m, 6 km und 1,5 km.

Dieses Rennformat wurde auch in das Programm der Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 aufgenommen.

Bei den Junioren werden die Staffelbewerbe seit 2010 ausgetragen.

Altersklassen

U23

Nationenranking Junioren 
Für das jährlich Nationenranking der Junioren werden die jeweils drei besten Nachwuchstriathleten (m/w) mit deren besten drei Ergebnissen berücksichtigt, wenn diese unter den 20 besten Athleten sind.
In der Saison 2017 konnte Österreich (Pia Totschnig, Therese Feuersinger, Magdalena Früh, Lukas Gstaltner, Philip Pertl und Leon Pauger) mit insgesamt acht Podiumsplätzen in zehn Rennen von April bis Oktober diese Wertung vor Ungarn und Frankreich für sich entscheiden.
2018 ging das Nationenranking an Frankreich, vor Österreich und Italien.

Team 
Männer

Mixed Team 
Parallel erfolgt seit 2009 auch eine Mannschaftswertung mit vier Teilnehmern (zwei Frauen, zwei Männer) über die Distanzen 200 m Schwimmen, 5 km Radfahren und 1,8 km Laufen.

Club-Meisterschaften 
Seit 2016 wird auch eine Club-Wertung mit vier Teilnehmern auf der Kurzdistanz ausgetragen: Jedes Team besteht aus zwei Frauen und zwei Männern und es geht über die Distanzen 300 m Schwimmen, 6,8 km Radfahren und 1,8 km Laufen.

Dieses Rennformat sollte eigentlich schon 2015 in Nizza erstmals ausgetragen werden, es fand dann aber erstmals 2016 im spanischen Banyoles statt und der französische Verein „Poissy Triathlon“ konnte das Rennen für sich entscheiden.

Seit 2017 gibt es auch eine Junioren-Wertung.

ETU-Mitteldistanz-Europameisterschaft 
Die Meisterschaften über die Mittel- oder Halbdistanz (2,5 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 20 km Laufen) wurden erstmals 1985 ausgetragen, dann jährlich und von 1988 an alle zwei Jahre bis zuletzt 1994.

2012 wurde die Europameisterschaft erstmals im Rahmen des Challenge Kraichgau bei seiner vierten Auflage ausgetragen. Im Oktober 2014 wurde die Europameisterschaft in Spanien beim Challenge Paguera-Mallorca ausgetragen. Im Mai 2015 fand die Europameisterschaft in Italien in Italien im Rahmen der Challenge Rimini statt.

Im August 2016 wurden die Europameisterschaften erstmals in Österreich bei der Challenge Walchsee-Kaiserwinkl ausgetragen und Walchsee erhielt erneut den Zuschlag für 2020. Die ursprünglich für den 28. Juni 2020 geplante Austragung musste jedoch im April im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden.

Teamwertung

Altersklassen 
Neben den Profis in der „Elite-Klasse“ werden die anderen Athleten (Amateure) nach Altersklassen gewertet:

ETU-Langdistanz-Europameisterschaft 
Die Europameisterschaften über die Langdistanz wurden erstmals 1985 im niederländischen Almere ausgetragen. Die Langdistanz besteht aus einer Schwimmdistanz von 3,86 km, einer Radfahretappe von 180 km und einem Marathonlauf (42,195 km), die direkt hintereinander ausgetragen werden. Magnus Lonqvist war 1986 als Dritter in 8:40:11 Std. der erste Europäer unter den magischen neun Stunden.

Seit 2012 beim Challenge Roth findet die Europameisterschaft im Rahmen von Challenge-Wettbewerben statt.
Am 24. Juli 2016 wurde die Europameisterschaft im Rahmen des Challenge Poznań in Polen ausgetragen. Die Austragung der ursprünglich für die am 12. August 2018 geplanten Europameisterschaft bei der Challenge Regensburg musste im November 2017 abgesagt werden und die Austragung auf der Langdistanz wurde von der Challenge Madrid am 23. September übernommen.

* 1984 – Inoffizielle Europameisterschaft

Parallel erfolgt auch eine Mannschaftswertung auf der Langdistanz:

Cross-Triathlon

Elite 
Die Europameisterschaft im Cross-Triathlon geht über 1–2 km Schwimmen, 30–40 km Mountainbike und 8–10 km Geländelauf.

U23

Junioren 

Neben den Cross-Triathlon Bewerben der ETU gibt es auch die international ausgetragene Xterra-Rennserie, wo ebenso Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

Wintertriathlon 
Von der ETU wird auch jährlich eine Wintertriathlon-Europameisterschaft (7–9 km Crosslauf, 12–14 km Mountainbiken und 9–12 km Skilanglauf) ausgetragen.

Elite

U23

Junioren

Team

Duathlon

Duathlon-Sprintdistanz 
Elite (5 km Laufen, 20 km Radfahren und 2,5 km Laufen)

In der Klasse U23 geht das Rennen über dieselben Distanzen.

Duathlon-Kurzdistanz 
Von der ETU wird jährlich eine Duathlon-Europameisterschaft auf der Kurzdistanz (10 km Laufen, 40 km Radfahren und 5 km Laufen) ausgetragen.

Elite

U23

Junioren

Altersklassen

Team

European Duathlon Cup 
Seit 1996 wird von der ETU auch ein jährlicher Duathlon-Cup veranstaltet.

Duathlon-Mittel- und Langdistanz 

Neben den Duathlon-Bewerben der ETU auf der Kurzdistanz gibt es auch die international ausgetragene Powerman-Rennserie, wo Europa- und Weltmeisterschaften auf der Mittel- (10 km Laufen, 60 km Radfahren und 10 km Laufen) und Langdistanz (16,5 km Laufen, 80 km Radfahren und 11 km Laufen) ausgetragen werden.

Im Mai 2019 konnte sich mit Petra Eggenschwiler nach Laura Hrebec (2015) und Nina Brenn (2016) wieder eine Schweizerin den EM-Titel auf der Duathlon-Mitteldistanz sichern.

Cross-Duathlon 
Die erste internationale Meisterschaft fand 2015 im spanischen Castro Urdiales statt. 2018 wurden die Europameisterschaften auf Ibiza in Spanien ausgetragen.
 Erster Lauf: 2 Runden zu 3 km
 Radfahren: 3 Runden zu 7,5 km
 Zweiter Lauf: 1 Runde über 3 km

 Elite

 U23

Aquathlon 
Von der ETU wird jährlich eine Aquathlon-Europameisterschaft über die Distanzen von 1 km Schwimmen und 5 km Laufen ausgetragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der European Triathlon Union (englisch)

Einzelnachweise 

Triathlonverband
Triathlon
Sportverband (Europa)